Anna Sorokina ist der Name folgender Personen:

* Anna Sorokina (Speerwerferin), russische Speerwerferin 
 Anna Alexandrowna Sorokina (* 1990), russische Skirennläuferin
 Anna Wadimowna Sorokina, bekannt als Anna Sorokin (* 1991), deutsch-russische Hochstaplerin
 Anna Witaljewna Sorokina (* 1981), russische Biathletin